Buntu Pane (plaats), een plaats in Indonesië
Buntu Pane (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië